Монтелиус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Монтелиус, Агда (1850—1920) — шведская феминистка и филантроп.
 Монтелиус, Оскар (1843—1921) — шведский археолог и историк культуры, один из основоположников современной научной археологии.
 Монтелиус, Оскар (род. 1980) — шведский музыкант, продюсер, гитарист и бэк-вокалист хэви-пауэр-метал-группы Civil War.